Хисарлъка може да се отнася за:
 Хисарлъка, името на хълма на който е била разположена легендарната Троя;
 Хисарлъка, хълм, издигащ се южно от Кюстендил;
 лесопарк Хисарлъка, парк, разположен на хълма Хисарлъка в Кюстендил;
 крепост Хисарлъка, късноантична и средновековна крепост, издигаща се на хълма Хисарлъка;
 зоопарк Хисарлъка, кюстендилската зоологическа градина, разположена на хълма Хисарлъка;
 Хисарлъка, хълм до Разград на който е издигнат античния Абритус;
 Хисарлъка, хълм с археологически комплекс разположен северозападно от Сливен;
 до 1934 година името на историческото село Заграде е Хисарлъка.